Le nom de Pierre-aux-Fées est porté par différents dolmens classés monuments historiques en France :
 Pierre-aux-Fées, un dolmen situé dans la commune de Reignier-Ésery en Haute-Savoie.
 Pierre-aux-Fées, qui est situé dans la commune de Villers-Saint-Sépulcre dans l'Oise.
 Pierre-aux-Fées, situé dans la forêt de Montargis sur le territoire de la commune de Cepoy, dans le Loiret.

Voir aussi :
 Pierre de la Fée, un dolmen situé sur la commune de Draguignan dans le Var.